Чемпионат Португалии по футболу 1939—1940 является 6-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 3-й раз в своей истории стал «Порту».

В чемпионате участвовало 10 команд, было сыграно 90 матчей и забит 431 гол (в среднем 4,8 голов за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números

1939/1940
Португалия
Португалия
1939 год в Португалии
1940 год в Португалии